Керн () — прізвище або топонім.

Персоналії 
 Керн (прізвище) — список осіб на прізвище Керн.

Топоніми 

 Керн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Керн () — округ (графство) у штаті Каліфорнія, США. .

Інше 
 Керн (проба) — циліндричний стовпчик гірської породи, який одержують при бурінні свердловин.
 «Капітан Керн» (, з 31 березня 1925 року «Риков», з 13 лютого 1937 року «Валеріан Куйбишев») — військовий корабель, ескадрений міноносець.